

Cinema 
 There and Back – film del 1916 diretto da Lawrence Semon 
 There and Back – film del 1918 diretto da Harry Wulze

Musica 
 There & Back – album di Jeff Beck del 1980